Wye (Montana), concentració de població designada pel cens a l'estat de Montana (EUA)
 Riu Wye, curs fluvial que recorre el sud-oest d'Anglaterra i l'est de Gal·les, fins a desembocar a l'estuari del Severn a la població gal·lesa de Chepstow
 Trevor Wye (1935, Regne Unit), flautista britànic
 Vall de Wye, àrea de destacada bellesa natural al voltant de la frontera entre Anglaterra i Gal·les